Вардан Хачатрян Хачатрян, Вардан Барегамович (род. 1968) — советский и армянский футболист.
 Хачатрян, Вардан Ваганович (род. 1960) — депутат парламента Армении.
 Хачатрян, Вардан Жораевич (род. 1959) — армянский политический и государственный деятель.